Pingan () peut se référer à :
 Xian de Ping'an, une subdivision de la province de Qinghai en République populaire de Chine;
 Ping'an, un village de la région de Longsheng en République populaire de Chine;
 Ping An Insurance, une grande compagnie d'assurance de la République populaire de Chine.